Osoby:
 Adam Sandler – amerykański aktor komediowy
 Chaim Sandler – polski aktor pochodzenia żydowskiego
 Rickärd Sandler – szwedzki polityk, były premier Szwecji

Inne:
 (4006) Sandler – planetoida z pasa głównego planetoid